Lost in Space (en castellano: Perdidos en el espacio) puede referirse a:

 Lost in Space (Perdidos en el espacio) (1965-1968), serie estadounidense de TV.
 Lost in Space (Perdidos en el espacio) (1998), película estadounidense.
 Lost in Space (2018), serie de televisión estadounidense de Netflix.

 Lost in Space (1991), cómic de Bill Mumy.
 Lost in Space (1959), novela de ciencia ficción de George O. Smith'.

Música
 Lost in Space (2002), álbum de Aimee Mann.
 EP de Avantasia Lost in Space Part I Lost in Space Part II Lost in Space (1998), canción de Electrasy.
 Lost in Space (1998), canción de Lighthouse Family.
 Lost in Space (1999), canción de The Misfits''.